Jerry Ross – pseudonimo di Gerardo Rossi, attore italiano
Jerry Ross – compositore statunitense
Jerry Ross – pittore statunitense
Jerry Ross – produttore discografico statunitense
Jerry Ross – sceneggiatore canadese
Jerry Lynn Ross – astronauta statunitense